Genitalbeschneidung steht für:

 männliche Beschneidung, Zirkumzision
 weibliche Genitalbeschneidung, Genitalverstümmelung

Siehe auch:
 Genitalverstümmelung (Begriffsklärung)